Plural de chave

Portugal
Chaves (Portugal) — cidade e município no distrito de Vila Real
Diocese de Águas Flávias — diocese titular católica sediada em Chaves
Grupo Desportivo de Chaves

Brasil
Chaves (Pará) — município

Ficção
El Chavo del Ocho — série de televisão mexicana intitulada Chaves no Brasil e em Angola
El Chavo (personagem) — personagem da série de televisão El Chavo del Ocho

Desambiguações de topônimos